Oskaloosa (Iowa)
Oskaloosa (Kansas)
Oskaloosa (Missouri)